Маленькие негодяи — американская семейная комедия 1994 года
 Маленькие негодяи — американский семейный комедийный телесериал 1955 года